Kleine Bühne steht für:

 Kleine Bühne (Chemnitz), Theater in Chemnitz
 Kleine Bühne; Teil der Freilichtbühne Ötigheim, siehe Freilichtbühne Ötigheim #Kleine Bühne
 Kabarett Kleine Bühne, Kabarett in Ostberlin